Gentzen ist der Familienname folgender Personen:
 Felix-Heinrich Gentzen (1914–1969), deutscher Historiker
 Gerhard Gentzen (1909–1945), deutscher Mathematiker und Logiker
 Horst Gentzen (1930–1985), deutscher Schauspieler
 Johann Friedrich Gentzen (1796–1871), deutscher Burschenschafter und Bibliothekar
 Max Gentzen (1880–1950), deutscher Arzt in Königsberg (Preußen)

Siehe auch:
 Gentzenscher Hauptsatz